Округ штата Бихар — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2011 год число округов штата Бихар равняется 38.

Список округов

История 

В 1947 году Бихар состоял из следующих округов: Патна, Гая, Шахабад, Саран, Чампаран, Музаффарпур, Дарбханга, Мунгер, Бхагалпур, Пурния, Сантхал-Паргана, Паламу, Хазарибагх, Ранчи, Дханбад, Пурулия и Сингхбхум. Последний состоял из двух не соединённых друг с другом участков до 1948 года, когда в состав Бихара вошли княжества Серайкела и Кхарсаван. В 1950 году создан округ Сахарса из части округа Бхагалпур. В 1956 округ большая часть округа Пурулия (оставшаяся часть вошла в состав Дханбада и Сингхбхума) и часть округа Пурния были переданы штату Западная Бенгалия.

Значительные изменения произошли в 1970-е годы. Округ Чампаран разделён на Западный Чампаран и Восточный Чампаран, Шахабад — на Бходжпур и Рохтас, из округа Саран выделены округа Сиван и Гопалгандж, из округа Музаффарпур — Ситамархи и Вайшали, из округа Дарбханга — Самастипур и Мадхубани, из округа Пурния — Катихар, из округа Мунгер — Бегусарай, из округа Патна — Наланда, из округа Гая — Навада и Аурангабад, из округа Хазарибагх — Гиридих.

Разукрупнение продолжалось в 1980-е и 1990-е годы. В 1981 году из части округа Сахарса выделен новый округ Мадхепура, в 1983 округ Сантхал-Паргана разделён на округа Думка, Годда и Сахибгандж, из округа Ранчи выделен округ Лохардага, из округа Мунгер — Кхагария. Округ Гумла выделен из округа Ранчи в 1984 году. В 1986 году созданы округа Джеханабад (из округа Гая) и Деогхар (из округа Думка), в 1990 году — Арария и Кишангандж (из округа Пурния), а округ Сингхбхум разделён на Западный Сингхбхум и Восточный Сингхбхум.

В 1990-е годы созданы следующие округа:

 В 1991 — Супаул из Сахарсы, Каймур из Рохтаса, Джамуи из Мунгера, Банка из Бхагалпура, Гархва из Паламу, Чатра из Хазарибагха, Бокаро из Дханбада и Гиридиха.
 В 1992 — Буксар из Бходжпура.
 В 1994 — Шеохар из Ситамархи, Шейхпура и Лакхисарай из Мунгера, Кодерма из Хазарибагха, Пакур из Сахибганджа.

В 2000 году южные округа отделились от Бихара с образованием нового штата Джаркханд (здесь они выделены курсивом). Последним изменением стало выделение округа Арвал из округа Джеханабад в 2001 году.